Villarroya de los Pinares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villarroya de los Pinares (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Villarroya de los Pinares (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar